Нойштадт:
 Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе — місто земельного підпорядкування у Німеччині, знаходиться у землі Рейнланд-Пфальц
 Нойштадт — комуна у Німеччині, у землі Рейнланд-Пфальц
 Нойштадт-в-Саксонії — місто у Німеччині, у землі Саксонія
 Нойштадт — комуна у Німеччині, у землі Саксонія. Входить до складу району Фогтланд
 Нойштадт — комуна у Німеччині, у землі Тюрингія
 Нойштадт — місто у Німеччині, у землі Гессен
 Нойштадт — комуна у Німеччині, у землі Тюрингія, входить до складу району Айхсфельд
 Нойштадт — місто у Німеччині, у землі Бранденбург, входить до складу району Східний Прігніц-Руппін
 Нойштадт — комуна у Німеччині, у землі Рейнланд-Пфальц, входить до складу району Вестервальд
 Нойштадт — місто у Німеччині, у землі Шлезвіг-Гольштейн, входить до складу району Східний Гольштейн

Застарілі назви 
 Нойштадт — Сучасне місто Вейгерово у Польщі.

Див. також 
 Нойштадт-ам-Рюбенберге
 Нойштадт-Глеве
 Нойштадт-бай-Кобург
 Нойштадт-на-Айші–Бад-Віндсгайм
 Нойштадт-ан-дер-Вальднааб
 Нойштадт-ан-дер-Донау
 Нойштадт-ам-Кульм
 Нойштадт-ам-Майн
 Нойштадт-на-Айші
 Нойштадт-ан-дер-Вальднааб
 Нойштадт-ан-дер-Орла
 Нойштадт-ам-Ренштайг